Neron este un personaj ficțional din universul DC Comics.

Neron sau Néron se poate referi la:
 Un nume alternativ al împăratului roman Nero
 André Néron, un matematician
 Néron, Eure-et-Loir, o comună în departamentul Eure-et-Loir al Franței
 NOAA's Environmental Real-time Observation Network (NERON), rețeaua de observație meteorologică a SUA
 Néron, operă de Anton Rubinstein.

Vezi și 
 Nero (dezambiguizare)
 Nerone (dezambiguizare)